Сегунда 1967/1968 () — 36-й сезон Второго дивизиона Испании по футболу с момента его создания. В чемпионате приняли участие 32 команды.

Северная группа

Клубы-участники

Турнирная таблица

Южная группа

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Второй дивизион Испании 1967/68 на lafutbolteca.com 
 Второй дивизион Испании 1967/68 на footballdatabase.eu 

1967/1968
Испания
Испания
Спорт в Испании в 1967 году
Спорт в Испании в 1968 году